Алатовичи — топоним в России.

 Алатовичи — деревня в Себежском районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения Себежское.
 Алатовичи — озеро в Себежском районе Псковской области.(0,8 км², глубиной до 6 м).

Примечания